Hron může být:

vodoteč 
 Hron – slovenská řeka
 Perec (Hron) – vodní kanál napájený z řeky Hron
 Čierny Hron – slovenský potok

příjmení a jména osob
 Hron z Načeraticů – zakladatel náchodského hradu a jeden z předních šlechticů 13. století
 Jakub Hron Metánovský (1840–1921) – český pedagog, fyzik, jazykový vynálezce a zlepšovatel
 Jan Hron (* 1941) – český pedagog
 Jiří Hron (1904–1977) – český filmový herec
 Josef Hron (* 1950) – český fotbalista
 Karel Hron (1869–1894) – český tělovýchovný činitel, funkcionář Sokola
 Martin Hron – více osobností, viz rozcestník
 Pavel Hron – více osobností, viz rozcestník
 Stanislava Hronová (* 1954) – česká ekonomka a vysokoškolská pedagožka
 Vladimír Hron (* 1966) – český zpěvák a moderátor
 Zdeněk Hron (* 1944) – český překladatel z angličtiny
pseudonymy
 Hron, A. Hron, Jan Hron – pseudonymy novináře Josefa Václava Friče

jiné významy
 Hron (odrůda révy vinné)
 Hronova Vesec – část obce Nadějkov v okrese Tábor
 Pěvecký sbor Hron

Rozcestníky - příjmení